Scotland County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Scotland County (Missouri) – okres státu Missouri
 Scotland County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína